Најкориснији играч НБА финала (оригинално: National Basketball Association Finals Most Valuable Player Award или скраћено NBA Finals MVP) годишња је награда коју НБА лига додељује играчу са највећим доприносом клубу у НБА финалу. Награда се углавном додељује играчу победничког тима, иако је 1969. награду добио Џери Вест, чији су Лос Анђелес лејкерси били поражени у финалној серији. Највише награда има Мајкл Џордан (6), а Меџик Џонсон је најмлађи играч (20 година) и једини руки који је добио ову награду.

Списак награђених и њихови клубови 

 

Легенда:

Референце 

Награде у НБА